After Dark – singel japońskiej grupy muzycznej Asian Kung-Fu Generation.
 After Dark –  kaseta VHS/płyta DVD zespołu Type O Negative.
 After Dark, My Sweet – (pol. Po zmroku, kochanie) amerykański film z 1990 r.
 Morning After Dark – utwór muzyczny Jima Beanza.